Грорувр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Грорувр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель